Лелека — фамилия.
 Лелека, Виктория Владимировна (более известна под фамилией Сообцокова; род. 1973) — советская и украинская баскетболистка, участница Олимпийских игр 1996 года.
 Лелека, Лука Степанович (1913—1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, командир отделения взвода пешей разведки.

См. также 
 Лелека-100